Elmira (Califòrnia) 
 Elmira (Missouri)
 Elmira (Nova York)
 Elmira Heights, població dels Estats Units a l'estat de Nova York 
 West Elmira, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York